La nazionale di pallavolo femminile di Cipro è la rappresentativa femminile pallavolistica di Cipro: squadra europea, è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica di Cipro.

Rosa
Segue la rosa delle giocatrici convocate per i XVII Giochi i piccoli stati d'Europa.

Risultati

Giochi dei piccoli stati d'Europa

Campionato europeo dei piccoli stati

European Silver League

Giochi del Mediterraneo

Collegamenti esterni